Lewisohn är ett judiskt efternamn, som betyder "son till Levi", som burits av bland andra:

 Ludwig Lewisohn
 Mark Lewisohn

Se även 

 Lewysohn

Jiddisch-efternamn